Сан Исидро Уно има више значења:

 Сан Исидро Уно (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро Уно (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро Уно (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Уно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Уно (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику